Соревнования по дзюдо среди женщин в весовой категории до 70 кг на летних Олимпийских играх 2016 года прошли 10 августа во втором зале «Арены Кариока». В соревнованиях приняли участие 24 спортсменки из 24 стран. Олимпийской чемпионкой 2012 года в данной категории являлась француженка Люси Декосс, которая в 2013 году завершила спортивную карьеру.

Обладательницей золотой награды на Играх в Рио-де-Жанейро стала представительница Японии Харука Татимото, победившая в финале бронзовую медалистку Игр 2012 года колумбийку Юри Альвеар. Бронзовые награды разделили между собой дзюдоистка из Великобритании Салли Конвэй и немецкая спортсменка Лаура Варгас-Кох.

Призёры

Расписание 
Время местное (UTC−3)

Результаты

Предварительные встречи 
Соревнования по дзюдо проводятся по системе с выбыванием. В утешительный турнир попадают спортсменки, проигравшие полуфиналисткам соревнований.

Секция 1

Секция 2

Утешительный турнир

Финал

Ссылки 
 Результаты  на сайте Международного олимпийского комитета
 Результаты на официальном сайте летних Олимпийских игр 2016 года
 Результаты  на сайте Sports-reference.com
 Олимпийский турнир  на сайте Международной федерации дзюдо (IJF)